Sawtschenko bzw. Savchenko (russ./ukrain. Савченко) ist der Familienname folgender Personen:

 Aljona Savchenko (* 1984), deutsch-ukrainische Eiskunstläuferin
 Boris Wladimirowitsch Sawtschenko (* 1986), russischer Schachspieler
 Filipp Andrejewitsch Sawtschenko (* 1991), russischer Eishockeyspieler
 Igor Andrejewitsch Sawtschenko (1906–1950), sowjetisch-ukrainischer Filmregisseur und Drehbuchautor

 Larisa Savchenko, Geburtsname von Larisa Neiland (* 1966), lettische Tennisspielerin
 Nadija Sawtschenko (* 1981), ukrainische Politikerin
 Roman Sawtschenko (* 1988), kasachischer Eishockeyspieler
 Stanislaw Sawtschenko (* 1967), ukrainischer Schachgroßmeister

 Wladimir Iwanowitsch Sawtschenko (1933–2005), russisch-ukrainischer Science-Fiction-Autor